Боргезе:

 Боргезе — римский род.
 Боргезе — здания, названные в честь Боргезе.
 Вилла Боргезе — римский ландшафтный парк в природной английской манере, занимающий холм Пинчо.

Персоналии 
 Боргезе, Джузеппе Антонио (1882—1952) — итальянский писатель, журналист и литературный критик;
 Боргезе, Камилло (более известен как Павел V; 1552—1621) — папа римский с 16 мая 1605 по 28 января 1621;
 Боргезе, Камилло (1775—1832) — глава рода Боргезе, князь Сульмоны и Россано, зять Наполеона I;
 Сэл Боргезе (род. 1937) — итальянский киноактёр, каскадёр;
 Боргезе, Франческо (1697—1759) — итальянский куриальный кардинал;
 Боргезе, Франческо (1776—1839) — младший брать Камилло, генерал наполеоновской армии;
 Боргезе, Шипионе (1577—1633) — итальянский куриальный кардинал;
 Боргезе, Шипионе (1734—1782) — итальянский куриальный кардинал;
 Боргезе, Юнио Валерио (1906—1974) — итальянский военный и политический деятель, капитан 2 ранга.